Max Payne (серія ігор)
 Max Payne 2: The Fall of Max Payne
 Max Payne
 Max Payne 3